Кубок Шпенглера 1984 — 58-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 30 грудня 1984 року. Переможцем стала збірна  Канади, яка з цього часу стає постійним учасником Кубка Шпенглера разом з господарем змагань «Давосом».

Календар

Підсумкова таблиця 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Петр Росол («Дукла») 9 (4+5)

Команда усіх зірок
 Воротар: Маттіас Хоппе («Швеннінгер»)
 Захисники: Дейв Фретц (Канада) — Грег Тіберг («Давос»)
 Нападники: Володимир Щуренко («Хімік») — Роб Плюмб (Канада) — Петр Росол («Дукла»)

Див. також 
 1984 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1984
1984 у хокеї з шайбою
1984 у швейцарському спорті